Вьё () — коммуна во Франции, департамент Кальвадос
 Вьё () — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Вьё () — коммуна во Франции, департамент Эн
 Вьё, Морис (1884—1951) — французский альтист и музыкальный педагог.

См. также 
 Вье — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Вьё-д’Изнав
 Вьё-Марёй
 Сен-Жан-ле-Вьё